«Leave Out All the Rest» () — пятый сингл американской альтернативной рок-группы Linkin Park с альбома Minutes to Midnight.

Список композиций

Саундтрек 
Песня «Leave Out All the Rest» звучит во время титров фильма «Сумерки» (2008), а также входит в его официальный саундтрек.

Чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|}

Примечания

Ссылки 
 «Leave Out All the Rest» на официальном веб-сайте Linkin Park
 
 
 

Синглы Linkin Park
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Песни Linkin Park
Песни 2007 года
Синглы Warner Bros. Records